Szerdahelyi Sándor (1873–1913) újságíró,  lapszerkesztő, kiadótulajdonos
 Szerdahelyi Sándor (1884–1961) újságíró, kritikus
 Szerdahelyi Sándor (1933–2010) grafikus